Singa (Estland), plaats in Estland
 Singa (Indonesië), plaats in Indonesië
 Singa (district), district in Peru
 Singa (geslacht), geslacht van wielwebspinnen